Tanne (« sapin » en allemand) peut faire référence à :

Tanne, partie interne d’un marais maritime tropical.

Lieu 

, une ville du district de Harz en Saxonie-Anhalt.

Personnalité 

 Richard Tanne (1985- ), acteur, scénariste et producteur américain.